Ко̀зин дол е историческо село в Югоизточна България. Името на селото до 1934 г. е Кечи дере. Намира се на 503 m надморска височина. Селото е закрито на 26 август 2006 г.

Население

Бележки 

Исторически села в област Сливен
Община Сливен